Сорокопут-прокурор (сорокопут белошейный, ) — вид сорокопутов семейства сорокопутовых. Ареал вида включает Чёрную Африку — Экваториальную и Южную Африку. Быстро осваивает антропогенные ландшафты. Из-за вырубания дождевых тропических лесов Либерии, Конго, Кении и Эфиопии, редкий здесь вид стал обычным для населённых пунктов. Насчитывает по разным оценкам 5—11 подвидов, включая  из Восточной Экваториальной Африки. Ранее подвидом считался  из Восточной Экваториальной Африки. Близок к .

Наиболее полно изученный вид из африканских эндемиков рода. Признак, характерный для африканских эндемиков, — присутствие на боках тела самок небольших каштановых полей у сорокопута-прокурора выражен в слабой степени, высоко изменчив по интенсивности и обнаруживается не у всех особей. Почти полностью оседлый вид, как и практически все африканские эндемики рода. Гнездится в Южной Африке практически круглый год. В Гане средний интервал между последовательными актами гнездования составляет 3,7 месяцев. Нередко окончательной постройке гнезда предшествуют одна или две неудачные попытки. Связь самца с его территорией сохраняется до 5 лет. Сигнал тревоги отчасти напоминает «кошачий крик» иволги, представляет собой протяжную и неприятную гнусавую позывку.

Спектр жертв разнообразен. Охотится на саранчу . Запасают пищу в специальных «кладовых», в Южной Африке накалывают на колючки  крупных насекомых, небольших змей, хамелеонов, агам длиной до 18 см, разные виды птиц, летучих мышей. Иногда поедает плоды . В пустынных и засушливых районах с полным отсутствием пресной воды существуют за счёт метаболической воды, образующейся в организме в процессе обмена веществ и получаемой с пищей.

Примечания

Литература 
 

Сорокопуты
Птицы Африки
Животные, описанные в 1766 году